Três Estrelas refere-se a:

 Três Estrelas (constelação chinesa)
 Editora Três Estrelas

Desambiguação